Saint-Esprit (französisch für Heiliger Geist) steht für:
 Saint-Esprit (Martinique), Gemeinde im Überseedépartement Martinique
 Saint-Esprit (Québec), Gemeinde in Kanada
 Kanton Saint-Esprit im Überseedépartement Martinique

St. Esprit steht für:
 Universität St. Esprit, Kaslik, Libanon